Crooked Creek peut désigner :
 Crooked Creek, une communauté dans la région de recensement de Bethel ;
 Crooked Creek, un affluent de la Chattahoochee River près de Fulton et de Gwinnett ;
 Crooked Creek, un affluent de la rivière Owyhee ;
 Crooked Creek, un affluent de la Tioga River ;
 Crooked Creek, un affluent de la Little River dans le comté de Blount dans le Tennessee ;
 Crooked Creek, un cratère d'impact dans le Comté de Crawford dans le Missouri ;
 Crooked Creek, un affluent de la Headwater Diversion Channel et autrefois de la St. Francis River.